

Carriera
Nella stagione 2012-2013 ha guidato il Bristol City in Championship.

Statistiche

Allenatore 
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2021.

Palmarès

Giocatore 

Rangers: 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000

Rangers: 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000
Coppe di Lega Scozzese: 2
Rangers: 1996-1997, 1998-1999
Forfarshire Cup: 1
Dundee: 2005-06
Scottish Challenge Cup: 1
St. Johnstone: 2007-2008

Allenatore 
Scottish Championship: 2
St. Johnstone: 2008-2009
Kilmarnock: 2021-2022

Scottish Challenge Cup: 1
St. Johnstone: 2007-2008

Aberdeen: 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori scozzesi
Allenatori di calcio scozzesi